Ddal steht für:

 D͟dal, der Buchstabe  aus dem Shahmukhi-Alphabet
 Ddal (paschtunischer Buchstabe), der Buchstabe  aus dem paschtunischen Alphabet
 Ddāl (Urdu-Buchstabe), der Buchstabe  aus dem Urdu-Alphabet
 Ḍḍal, der Buchstabe  aus dem Sindhi-Alphabet

Siehe auch:
 Dal
 Dhal